Ильята — название населённых пунктов в России:

 Ильята — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Ильята — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Ильята — деревня в Ачитском районе Свердловской области.